Vasiļjevs ist der Familienname folgender Personen: 

 Deniss Vasiļjevs (* 1999), lettischer Eiskunstläufer
 Haralds Vasiļjevs (* 1952),  sowjetischer bzw. lettischer Eishockeyspieler und -trainer
 Herberts Vasiļjevs (* 1976), lettischer Eishockeyspieler